Тур Люксембурга () —  профессиональная шоссейная многодневная велогонка проходящая по дорогам Люксембурга. Проводится ежегодно с 1935 года, с перерывом на два года во время Второй мировой войны. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 2.HC. С этого же года главным спонсором гонки выступает чешский автопроизводитель Skoda.

Призёры 

  В 2010 году третье место занял американец Лэнс Армстронг, но в 2012 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга, начиная с 1 августа 1998 года, а все его результаты, начиная с этой даты были аннулированы. Перераспределения мест не производилось.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
  
 Тур Люксембурга на FirstCycling 

Велогонки в Люксембурге